Scharnikel bezeichnet:

 als Wortvariante den Sanikel, insbesondere den Wald-Sanikel
 regional die Quirlblättrige Zahnwurz („Weißer Sanikel“)